Ле-Мас-д’Ази́ль () — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Арьеж. Входит в состав округа Памье.

Код INSEE кантона — 0908. Всего в кантон Ле-Мас-д’Азиль входят 14 коммун, из них главной коммуной является Ле-Мас-д’Азиль.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 2006 год составляло 4 099 человек.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Население коммун департамента Арьеж на сайте INSEE
 Расположение кантона Ле-Мас-д’Азиль на карте Франции

Кантоны департамента Арьеж